Die 19. Mannschafts-Weltmeisterschaft der Herren ( 2003 Men's World Team Squash Championships) fand vom 19. bis 25. Oktober 2003 in Wien, Österreich, statt. Insgesamt traten 30 Mannschaften an. Ausrichter waren die World Squash Federation und der Österreichische Squash Rackets Verband.

Weltmeister wurde die australische Mannschaft, die damit ihren Titel von 2001 erfolgreich verteidigen konnte. Während David Palmer und Paul Price bereits 2001 zum Aufgebot gehörten, waren John Williams und der verletzungsbedingt fehlende Stewart Boswell nicht mehr dabei. Sie wurden durch Anthony Ricketts und Joseph Kneipp ersetzt. Gegen Deutschland, Japan und Russland setzte sich die Mannschaft in der Gruppenphase ohne Spielverlust durch. In der Finalrunde besiegte sie die Niederlande und Hongkong sogar ohne Satzverlust, ehe sie Ägypten im Halbfinale mit 3:0 besiegte. Finalgegner Frankreich hatte sich ähnlich souverän gegen Schweden, Österreich und Slowenien in Gruppe C durchgesetzt und Irland glatt mit 3:0 im Achtelfinale besiegt. Gegen Schottland reichte es zu einem 2:1-Erfolg, ehe es im anschließenden Halbfinale gegen England nur denkbar knapp mit 2:1 zugunsten Frankreichs endete. Erst die dritte Partie brachte die Entscheidung, als sich Grégory Gaultier in der Verlängerung des fünften Satzes mit 10:9 gegen Lee Beachill durchsetzen konnte. Im Finale behielt die australische Mannschaft schließlich die Oberhand. David Palmer besiegte Thierry Lincou mit 3:1, ehe Anthony Ricketts den Titelgewinn mit einem 3:2-Erfolg über Grégory Gaultier sicherte. Die dritte Partie wurde trotz ihrer für das Endergebnis irrelevanten Bedeutung noch auf zwei Gewinnsätze ausgespielt: Paul Price besiegte Jean-Michel Arcucci glatt mit 2:0.

Die deutsche Mannschaft um Simon Frenz, Stefan Leifels, Oliver Post und Daniel Hoffmann schloss das Turnier auf Rang 15 ab. Österreich belegte mit der Aufstellung Leopold Czaska, Clemens Wallishauser, Gerhard Schedlbauer, Andreas Fuchs Rang 21. Die Schweiz konnte mit Lars Harms, André Holderegger, Marco Dätwyler und Kevin Villigerden 13. Platz belegen.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden gemäß ihrer Setzung in acht Gruppen einander zugelost, die Gruppengröße variierte dabei zwischen drei und vier Mannschaften. Innerhalb der Gruppen wurde im Round Robin-Modus gespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichten die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurden. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens vier Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bestritten. Eine Mannschaft hatte gewonnen, wenn ihre Spieler zwei der Einzelpartien gewinnen konnten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spieler.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2003
Squashturnier 2003
Squashturnier in Wien